Парламентские выборы в Южной Африке проходили 20 октября 1915 года, на которых избирались депутаты Палаты собраний. Это был второй парламент Южно-Африканского Союза. В результате правящая Южноафриканская партия генерала Луиса Боты осталась крупнейшей партией, но потеряла парламентское большинство.

Бота сформировал правительство меньшинства, которое продержалось весь срок с определённой поддержкой от официальной оппозиционной Юнионистской партии.

Результаты 
Количество зарегистрированных избирателей было 365 307. Было подано 261 433 голосов (из них недействительных 4 330).

Примечания 

Выборы в ЮАР
ЮАР
1915 год в ЮАР
Октябрь 1915 года